Трепов, Фёдор Фёдорович (старший) (1812—1889) — генерал-адъютант, с 1866 по 1873 год обер-полицмейстер, а с 1873 по 1878 градоначальник Петербурга.
 Трепов, Фёдор Фёдорович (младший) (1854—1938) — генерал-адъютант, в 1908—1914 киевский, волынский и подольский генерал-губернатор.